Сан-Луис-Рио-Колорадо () — приграничный город в Мексике, штат Сонора, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Топонимика 
Название San Luis Río Colorado составное: Сан-Луис дано в честь Святого Людовика, а Рио-Колорадо — по названию реки, возле которой основан город.

История 
Поселение было основано в 1918 году как военная сельскохозяйственная община. В 1923 году в ней открывается пограничный переход с функцией таможни, а в 1924 году поселению присвоен статус комисарии.

В 1939 году статус поселения повышается до вильи, и становится административным центром одноимённого муниципалитета.

4 июля 1958 года Сан-Луис-Рио-Колорадо был присвоен статус города.

Пограничный переход 
В городе расположен пограничный переход в США, при пересечении которого проезжающие оказываются в американском городке .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сай

Города Соноры